А́льба Га́йя Крагеде Беллу́джи (; род. , Париж) — французская актриса.

Биография 
Альба Гайя Беллуджи родилась 5 марта 1995 года в Париже, Франция. Её отец — актёр Дуччо Беллуджи-Ваннуччини, имеет итальянское происхождение, а мать — скандинавское. У Альбы есть младшая сестра Галатея (род. 1997).

Альба играла в театре дю Солей в двух постановках «Ариана Мнушкина». В 2014 году сыграла в постановке «Азурит».

Она дебютировала в кино в 2005 году с ролью ребёнка одной из героинь в фильме «Время прощания». В 2006 году сыграла главную роль в фильме «Меня зовут Элизабет». В 2009 году сыграла главную роль в фильме «Вечернее платье». Получила известность благодаря роли Элизы — дочери главного героя в фильме «1+1». В 2014 году сыграла главную роль в сериале «Трижды Манон».

С 2015 по 2020 год играла в сериале «Бюро легенд».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Франции